Mândrești:
 județul Galați
 Mândrești, Galați, o localitate în județul Galați, Moldova
 județul Vrancea
 Mândrești-Moldova, o localitate în județul Vrancea, Moldova
 Mândrești-Munteni, o localitate în județul Vrancea, Moldova
 județul Botoșani
 Mândrești, un sat în comuna Ungureni, județul Botoșani, Moldova
 Mândrești, un sat în comuna Vlădeni, județul Botoșani, Moldova
 Republica Moldova
 Mîndrești, o localitate-centru de comună în raionul Telenești, Republica Moldova

 Vezi și
 Mîndra (dezambiguizare)

Legături externe 
 http://dexonline.ro/definitie/mândru

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave